Daecheong-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Daecheong-dong, Daejeon, stadsdel i Daejeon, 
 Daecheong-dong, Busan, stadsdel i Busan,